Satmar se poate referi la:
municipiul Satu Mare (mai demult Sătmar, în germană Sathmar)
comitatul Sătmar
Satmar (școală rabinică)